Maas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hillegonda Maas
 Paul Maas